Maximilian Philipp (Berlin, 1994. március 1. –) német utánpótlás válogatott labdarúgó, a Werder Bremen játékosa kölcsönben a VfL Wolfsburg csapatától.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Pályafutását a Hertha BSC, a Tennis Borussia Berlin az FC Energie Cottbus és az SC Freiburg akadémiáján kezdte, profi játékos viszont az SC Freiburg együttesénél lett. Az Energie Cottbus akadémistájaként három mérkőzésen a tartalék csapatban is pályára lépett. 2014. április 5-én debütált a Freiburg színeiben a Bundesligában a VfB Stuttgart csapata elleni bajnokin, a 90. percben Felix Klaust váltotta. 2017. június 7-én a Borussia Dortmund hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Philippet a Freiburgtól öt évre.

A válogatottban 
2014-ben debütált a német U20-as labdarúgó-válogatottban és két mérkőzésen lépett pályára. 2016-ban a német U21-es labdarúgó-válogatott tagja lett.

Statisztika 
2022. november 12. szerint.

Család 
Unokatestvére, Robert Häsen aki az 1.FC Wilmersdorf labdarúgója.

Sikerei, díjai

Klub 
SC Freiburg
Bundesliga 2: 2015-16

Válogatott 
 Németország U21
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság: 2017

Jegyzetek

További információk 
Maximilian Philipp adatlapja a Borussia Dortmund oldalán 
Maximilian Philipp adatlapja a Transfermarkt oldalán 
Maximilian Philipp adatlapja a Kicker oldalán 

Német labdarúgók
1994-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
Az FC Energie Cottbus II labdarúgói
Az SC Freiburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
A Gyinamo Moszkva labdarúgói
A Werder Bremen labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
Élő személyek